Vonå kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Vonå (Kibæk), vattendrag, Region Mittjylland, 
 Vonå (Ringkøbing), vattendrag, Region Mittjylland,